Název Chvalšovice má více sídel:
 Chvalšovice (Čachrov), část městyse Čachrov v okrese Klatovy
 Chvalšovice (Dřešín), část obce Dřešín v okrese Strakonice

Podobné názvy 
 Chvalešovice, část obce Dříteň v okrese České Budějovice